Тышивница — топоним.
 
 Тышивница — село во Львовской области Украины
 Тышивница — река во Львовской области Украины